Шу́ппе () — немецкая фамилия.

Происходит из Силезии. В основании всех написаний фамилии лежит славянская форма имени Святого Стефана — «Czepan», на что указывает полная форма Шоппан () и Шипан ().

Следует отметить распределение распространения фамилии по регионам:
Шопе, Тшопе () в графстве (области) Швейдница (Свидница , Швейдниц ) и в Нидерландах;
Шопке () в Нидерландах;
фамилии с О-формой написания — Шоппе () — в Верхней Силезии, U-формы — Шуппе () — указывают на влияние местного диалекта.

См. также 
 Шуппе

Примечания  

Фамилии по алфавиту
Немецкие фамилии